Мост Ра́коци (, до 2011 года назывался Мост Ладьманьоши ) — мост через Дунай в Будапеште, Венгрия.
Соединяет дорогу Сереми (XI район) и бульвар Кёньвеш Кальман (IX район). Это первый автодорожный мост в Будапеште, который был назван не в честь человека, а в честь района Ладьманьош, также это самый южный мост города и один из новейших мостов венгерской столицы после моста Медьери.

Строительство моста было начато в 1992 году по проекту инженера , открытие состоялось 30 октября 1995 года. Мост имеет специальные огромные зеркала, которые освещают дорогу равномерно с 35-метровой высоты. В 2002 году на Пештской стороне недалеко от моста был открыт Национальный театр, в 2005 — Дворец искусств.

В 2011 году был переименован в мост Ракоци.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rákóczi Bridge // Structurae

Ракоци
Ракоци